Drie Gezusters (bedrijf), een horecaketen
Drie Gezusters (Groningen), een pand in Groningen
Heilige Drie Gezusters, een devotie voor drie vrouwelijke heiligen
Drie Gezusters (Hulst), een buurtschap die ook Sluis wordt genoemd.